Тирипетио има више значења:

 Тирипетио (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тирипетио (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику